Гийо́м Фэвр (; 20 февраля 1987) — швейцарский футболист, вратарь.

Карьера 
Спортивная карьера Гийома Фэвра началась с нёвшательского «Ксамакса», в системе которого он занимался футболом с 2001 года. До 2006 года играл в молодёжных составах клуба. 27 марта 2007 года в Локарно сыграл полматча за молодёжную сборную против австрийцев.

Первый свой матч на высшем уровне провёл 10 мая 2008 года в гостевом матче швейцарской Акспо Суперлиги против «Люцерна» и смог оставить свои ворота на замке (2:0 в пользу «Ксамакса»).

В сезоне 2008/09 Фэвр отыграл за «Ксамакс» 29 матчей, в которых пропустил 51 мяч.

В следующем сезоне Гийом потерял место основного вратаря клуба и провёл в чемпионате лишь шесть последних матчей (13 пропущенных мячей).

Чемпионат 2010/11 Фэвр провёл в аренде в лихтенштейнском «Вадуце», где был дублёром Петера Йеле. В восьми матчах за клуб пропустил 15 мячей. Выиграл Кубок Лихтенштейна, сыграв в основе в четвертьфинальном и полуфинальном матчах и в обеих играх оставив свои ворота «сухими».

Сезон 2011/12 Гийом Фэвр провёл в качестве основного вратаря «Виля», не сыграв лишь в одном матче чемпионата. Клуб по итогам чемпионата занял шестое место в челлендж-лиге.

Летом 2012 года Фэвр перешёл в «Тун», где провёл восемь лет в качестве основного вратаря. Покинул команду после поражения в стыковых матчах за право остаться в Суперлиге от «Вадуца».

18 августа 2020 года подписал контракт с бернским «Янг Бойз».

Достижения 
 Обладатель Кубка Лихтенштейна: 2011
 Чемпион Швейцарии: 2021

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте Швейцарской футбольной лиги
 Профиль игрока на официальном сайте «Туна»
 Профиль игрока на официальном сайте «Янг Бойз»

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Тун»